Это список стран по средней заработной плате, исходит из различных официальных источников. 

Развитые страны с сильной налоговой базой имеют нетто (после вычета налогов) зарплату ниже порядком (30-40 %) от брутто (до вычета налогов) зарплаты. Как пример Финляндия при средней в стране брутто зарплате 3380 € имеет нетто зарплату в 2509 €. На менее развитых рынках, реальные доходы могут превысить те, которые перечислены в таблице из-за существования обширной теневой экономики.

Статистика Международной организации труда (МОТ) 2009 года 
Данные для 72 стран за 2009 год, собранные Международной организации труда. В статистику не попало несколько крупных стран, учитывались лишь наемные работники, но не самозанятое население, в некоторых странах не учтены работники отдельных областей хозяйства. Средние зарплаты пересчитаны в доллары США по паритету покупательной способности, таблица опубликована BBC News в марте 2012 года.

Статистики ОЭСР 
Данные представляют собой средние валовые годовые зарплаты в некоторых странах ОЭСР.

Национальные официальные статистики 
Это список зарплат брутто, нетто (после уплаты налогов) страна исходит из различных официальных поставщиков данных. Распределение заработной платы перекос вправо, большинство людей зарабатывают меньше, чем среднемесячняя заработная плата. Зарплата будет снижена после уплаты налогов. На менее развитых рынках, реальные доходы могут превысить те, которые перечислены в таблице из-за существования теневой экономики.

в России 
см. Средняя заработная плата в России

См. также 
 Список стран по ВВП (номинал) на душу населения
 Список стран Европы по средней месячной зарплате

Примечания 

ВВП номинал человека
Мировая экономика
Средний размер оплаты труда
Статистические данные